Леонид Константинович Павлычев (1927—1995) — советский слесарь, передовик производства. Герой Социалистического Труда (1974).

Биография 
Родился 5 апреля 1927 года в городе Нижний Новгород в семье рабочего.

С 1941 года после окончания шести классов, поступил учиться в Горьковское ремесленное училище № 35 и после его окончания в 1943 году стал работать слесарем в трамвайном депо № 2 города Горький. За высокие трудовые успехи и активное участие в общественной жизни Л. К. Павлычев был признан лучшим рационализатором и в 1970 году Указом Президиума Верховного Совета СССР был награждён Орденом Трудового Красного Знамени.

21 марта 1974 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за проявленную трудовую доблесть и большие успехи в выполнении планов 1973 года и принятых социалистических обязательств» Леонид Константинович Павлычев был удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Помимо основной деятельности Л. К. Павлычев неоднократно избирался депутатом Нижегородского районного совета народных депутатов города Горького и председателем товарищеского суда.

С 1983 года на пенсии. Умер 3 августа 1995 года в Нижнем Новгороде. Похоронен на Новосормовском кладбище.

Награды 

 Медаль «Серп и Молот» (21.03.1974)
 Орден Ленина (21.03.1974)
 Орден Трудового Красного Знамени (1970)

Примечания

Литература 
 Герои труда — нижегородцы: биобиблиографический словарь / администрация г. Н. Новгорода, Нижегородская обл. универсальная науч. б-ка им. В. И. Ленина [и др. ; отв. ред. В. Д. Федоров]. — 2 изд., испр. и доп. — Нижний Новгород : Штрих, 2001. — 366 с. — ISBN 5-89875-011-8

Депутаты районных (в городах) советов СССР
Похороненные на Новосормовском кладбище